Antoine Louis Albitte (1761-1812), homme politique français ;
 Jean-Louis Albitte (1763-1825), homme politique français, frère du précédent ;
 Gustave Albitte (1812-1898), homme de lettres français, fils du précédent.